Bordelais steht für:
 franz. für einen Einwohner der Stadt Bordeaux
 Bordelais (Landschaft), die Landschaft um Bordeaux im Südwesten Frankreichs
 Bordeaux (Weinbaugebiet) (französisch: Bordelais), das größte zusammenhängende Anbaugebiet der Welt für Qualitätswein
 Sauce bordelaise, Sauce der französischen Küche
 Stade Bordelais, Sportverein aus Bordeaux
 selten als Synonym für die Rebsorte Tannat
 Bordelais-Klasse, Klasse von vier 56-Kanonen-Linienschiffen der französischen Marine